Az 1931-es Grand Prix-szezon volt a Grand Prix-versenyzés huszonnegyedik, az Európa-bajnokság szezonja. Az Európa-bajnoki versenyek mindegyike tízórás volt, így ezeken a futamokon a legtöbb autóval ketten is versenyeztek. Minden egyes győztes autó is így teljesítette a távot. A legjobb eredmény, ami egy a távot egyedül teljesítő versenyző nevéhez fűződik, egy ötödik hely volt.

Az olasz futam ekkor tért vissza a versenynaptárba.

Az Eb győztese végül Ferdinando Minoia lett, de győzelme csak azon múlt, hogy ugyanúgy 9 pontot szerző riválisánál, Giuseppe Camparinál összességében nagyobb versenytávot tett meg. Ebben az évben tűnt fel ennek az időszaknak a legsikeresebb versenyzője, a német Rudolf Caracciola, aki még ekkor Európa-bajnoki futamokon nem indult, azonban a többi nagydíjból hármat is meg tudott nyerni.

Versenyek

Európa-bajnokság

Egyéb versenyek

A Grandes Épreuves-versenyek sárga háttérrel szerepelnek.

Végeredmény

Források

Jegyzetek

Grand Prix-szezonok